Команка има више значења:

 Команка (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Команка (Валча), насеље у округу Валча у Румунији